Усобиця - давня суперечка або боротьба, часто між соціальними групами людей, особливо сім'ями або родами.
 Міжусобна війна на Русі - громадянські війни часів Київської Русі.